«Портленд Трэйл Блэйзерс» () — профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Северо-Западном дивизионе Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации. Команда была основана в 1970 году. Клуб базируется в городе Портленд (штат Орегон, США). Первоначально команда играла домашние игры на арене Memorial Coliseum, пока в 1995 году не переехала в «Мода-центр» (в то время «Роуз-гарден»). Команда трижды выходила в финал чемпионата НБА, а в 1977 году стала победителем лиги.

За «Портленд» в разное время выступали шесть членов Баскетбольного Зала славы имени Нейсмита (Ленни Уилкенс, Билл Уолтон, Клайд Дрекслер, Дражен Петрович, Арвидас Сабонис и Скотти Пиппен) 

Билл Уолтон наиболее титулованный игрок «Портленда», он был Самым ценным игроком финала НБА в 1977 году и MVP регулярного сезона следующем году. Четыре новичка «Блэйзерс» (Джефф Петри, Сидни Уикс, Брэндон Рой и Дамиан Лиллард) выиграли титул Новичок года НБА. Два тренера Портленда (Ленни Уилкенс и Джек Рэмси) вошли в Зал славы, двое других, Майк Шулер и Майк Данливи, выиграли звание Тренер года НБА вместе с командой.

История клуба

2013–н.в. 
В двух сезонах команда под руководством Терри Стоттса (сезоны 2013/2014 и 2014/2015) выходила в плей-офф НБА, но в 2014-м была остановлена «Сан-Антонио Спёрс» в полуфинале конференции, а в 2015-м не преодолела даже барьер первого раунда уступив в 5 матчах «Мемфис Гриззлис».

Потеряв четыре из пяти основных игроков в конце сезона 2014-15 и плохих прогнозов экспертов на успех в сезоне, «Портленд» всё же выиграли 51 игру в регулярном чемпионате, были пятыми в таблице западной конференции, выиграли свой дивизион и обыграли «Клипперс» в шести играх в первом раунде плей-офф, но проиграли «Голден Стейт Уорриорз» в полуфинале конференции.

В сезоне 2017/2018 «Портленд» закончили третьими в таблице, самым высоким местом за последние годы. Однако быстро вылетели из первого раунда плей-офф, потерпев поражение от «Нью-Орлеан Пеликанс» 4-0.

Статистика 

За 42 сезона существования франшизы (до 2012 года), «Блэйзерс» вышли в плей-офф НБА 29 раз. Включая в себя серию из 21 последовательных попаданий в плей-офф с 1983 по 2003 год. Команда выиграла один титул НБА в 1977 году и дважды выходила в финал, в 1990 и 1992 годах. Наилучший показатель побед-поражений команды был 63-19, в 1991 году, худший результат был 18-64, во втором сезоне команды (1971/72).

 В = Выигрыши, П = Проигрыши, П% = Процент выигранных матчей

Состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Клубы НБА
Баскетбольные клубы США